Kobryńscy - ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od Kobrynia, stanowiącego ojcowiznę syna wspomnianego Fiodora - księcia Romana.

Ród niezbyt rozgałęziony, albowiem wygasł już na wnukach wyżej wymienionego księcia Romana (zm. 1431). On to z nieznanej żony pozostawił syna Semena Kobryńskiego (zm. po 1454). Ten zaś z żoną, księżniczką Julianną Semenówną Holszańską, miał troje dzieci:
Iwan Semenowicz Kobryński (zm. ok. 1490), żonaty z Zofią Iwanówną Rohatyńską,
Maria Semenówna Kobryńska, zamężna za kniaziem Iwanem Wasylewiczem Krasnym,
Anna Semenówna Kobryńska, zamężna za: 1) kniaziem Fiodorem Bielskim, 2) Wacławem Kostewiczem.

Bibliografia
 J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, Reprint Warszawa 1994, 
 J. Tęgowski Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław 1999,